Biografies:
 Amadocos I rei dels odrisis (s. V aC)
 Amadocos II de Tràcia rei dels odrisis (s. IV aC)
 Amadocos III, rei dels odrisis (s. II aC)
 Amadoc IV, rei dels odrisis vers 90-80 aC
 Etnologia: amadocs (llatí amadoci, grec ) foren un poble i unes muntanyes a Tràcia